Чемпионат Сан-Марино по футболу 2010/2011 () — 26-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. Он начался 17 сентября 2010 года и закончился 26 мая 2011 года. Чемпионский титул завоевал клуб «Тре Фиори».

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф

Первый раунд 
 Ла Фиорита — Тре Пенне — 3-1
 Космос — Либертас — 2-0

Второй раунд 
 Тре Пенне — Либертас — 4-1
 Ла Фиорита — Космос — 2-4

Третий раунд 
 Тре Пенне — Ла Фиорита — 2-0
 Пеннаросса — Тре Фиори — 1-2

Четвёртый раунд 
 Тре Пенне — Пеннаросса — 3-1
 Тре Фиори — Космос — 2-0

Полуфинал 
 Тре Пенне — Космос — 2-1 (д.в.)

Финал 
 Тре Фиори — Тре Пенне — 1-0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2010/2011
2010 год в Сан-Марино
Сан-Марино
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
2011 год в Сан-Марино